Francesca da Rimini kan syfta på:

 Francesca da Rimini (pjäs) – en pjäs från 1902 av Gabriele D’Annunzio
 Francesca da Rimini (opera, Rachmaninov) – en opera i en prolog, två scener och en epilog med musik av Sergej Rachmaninov
 Francesca da Rimini (Zandonai) – en opera i fyra akter med musik av Riccardo Zandonai